Флаг муниципального района Мечетли́нский район Республики Башкортостан Российской Федерации является официальным символом муниципального района Мечетлинский район и служит знаком единства его населения.

Флаг утверждён 12 июля 2006 года решением Совета муниципального района Мечетлинский район № 119 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3008, а также в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан под № 053.

Описание 
«Прямоугольное лазоревое (синее, голубое) полотнище с соотношением сторон 2:3, с белой полосой вдоль нижнего края, составляющей 1/5 ширины полотнища, несущее в центре изображение центрального элемента герба района: белого парящего сокола».

«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: верхней синего цвета шириной 4/5 ширины полотнища и нижней белого цвета; в центре синей полосы взлетающий сокол белого цвета».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

Центральной фигурой флага является серебряный взлетающий сокол. Самый древний и крупный род айлинских башкир, живущих и ныне на мечетлинской земле, называется «кошсо». «Кошсо» в переводе с башкирского языка означает «охотник с птицей». Основная часть населения района является потомками этого башкирского рода, и изображение сокола на флаге отражает историческое прошлое района и уважение к памяти предков. Одновременно сокол является геральдическим символом храбрости, ума и красоты.

Легенда гласит: «Давным-давно в этих краях жили великаны и звали их Алпамышами. Они семимильными шагами ходили по горам и долинам, перешагивали через реки, вырывали с корнями большие деревья. Один из таких великанов, проходя по берегам реки Ай, почистил сапоги от прилипшей грязи и образовались на том месте три горы». Эти горы, как ожерелье, охватывают реку. Возможно, поэтому народ назвал эти три горы Мунчуги-муйынса — ожерелье. Белая полоса на флаге символизирует реку Ай.

Синий цвет (лазурь) полотнища символизирует красоту, величие, верность, доверие, безупречность, а также развитие, движение вперёд и надежду.

Белый цвет (серебро) — символ веры, искренности и благородства.

Примечания 

Флаг